Discula — рід грибів родини Gnomoniaceae. Назва вперше опублікована 1884 року.

Класифікація 
До роду Discula відносять 71 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1884. Sylloge Fungorum: Sylloge Sphaeropsidearum et Melanconiearum. Sylloge Fungorum. 3:1-840 - P.674

Роди грибів
Сордаріоміцети